Johann von Buol-Berenberg ist der Name folgender Personen:

 Johann von Buol-Berenberg, andere Namensansetzung von Joseph Ignaz von Buol-Berenberg (1749–1817), Schweizer Adliger
 Johann Nepomuk von Buol-Berenberg (1746–1813), Schweizer Adliger